Debug ([]) steht für:

 den Vorgang des Debuggens, siehe Debugger
 Debug, deutscher Titel Debug – Feindliches System, kanadischer Spielfilm von David Hewlett aus dem Jahr 2014
 De:Bug, eine Zeitschrift, siehe DeBug
 DEBUG.EXE, der Microsoft-DOS-Debug-Editor